Geografia:
 Nowy Jork – największe miasto w Stanach Zjednoczonych
 Nowy Jork – stan w Stanach Zjednoczonych
 Manhattan (ang. New York County) – w stanie Nowy Jork
 Nowy Jork – kolonia w Łagiewnikach (powiat włocławski)
 Nový York – miejscowość w Czechach
 New York (Lincolnshire)
 New York (North Yorkshire)
 New York (Tyne and Wear)
 Nju-Jork — osiedle miejskie w obwodzie donieckim Ukrainy

Muzyka:
 New York – album Lou Reeda
 New York – singel Ja Rule z 2004
 New York – piosenka U2 z 2000
 New York – piosenka Tha Dogg Pound z 1995
 New York – klub muzyczny w Łodzi

Zobacz też 
 New York, New York